Тепејанко има више значења:

 Општина Тепејанко (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Тепејанко (Тепејанко, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику